Sikasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

2. Sikasaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä),  (17 ha)
4. Sikasaari (ö i Norra Karelen), Joensuu,  (1 ha)
5. Sikasaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (2 ha)
6. Sikasaari (ö i Södra Savolax), Nyslott,  (6 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar